Ремонстранты может относиться к одному из:
 Западная ремонстрация — шотландская политической фракция;
  — течение в нидерландском протестантизме.